UFC 233 — отменённый турнир по смешанным единоборствам, который был запланирован организацией Ultimate Fighting Championship к проведению 26 января 2019 года на спортивной арене «Honda Center» в городе Анахайм, штат Калифорния, США. 12 декабря 2018 года UFC объявила, что мероприятие откладывается и будет перенесено на более поздний срок.

Подготовка турнира 
Первоначально UFC планировала поединок за чемпионский титул UFC в наилегчайшем весе между золотым призёром Олимпийских игр 2008 года по вольной борьбе и действующим чемпионом Генри Сехудо и двукратным чемпионом UFC в легчайшем весе Ти Джеем Диллашоу, чтобы озаглавить это событие. В случае победы, Диллашоу стал бы четвёртым бойцом, который стал чемпионом в двух дивизиях одновременно (после Конора Макгрегора на UFC 205, Дэниела Кормье на UFC 226 и Аманды Нуньес на UFC 232). Согласно источникам, ожидалось что в какой-то момент в 2019 году промоушен сократит наилегчайшую весовую категорию. Однако 5 декабря бой между этими бойцами был перенесён на неделю раньше на UFC Fight Night 143, что стало первым событием UFC на ESPN+. В свою очередь, матчмейкеры UFC попытались организовать новый топовый бой, чтобы закрепить событие.

Тем не менее, в середине декабря UFC объявила о планах отложить турнир после того, как они определили, что не могут организовать подходящий заглавный бой. Было решено, что все ранее запланированные бои для этого события останутся нетронутыми и будут перенесены на другие турниры, при этом нумерованные турниры сохранят свои первоначальные названия. В четвёртый раз после UFC 151 в августе 2012 года, UFC 176 в августе 2014 года и UFC Fight Night: Ламас vs. Пэнн в октябре 2016 года промоушен был вынужден отменить мероприятие из-за отсутствия высокорейтингового боя, позволяющего заполнить зрителями главное место события.

Анонсированные бои

См. также 
 Список турниров UFC
 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Номерные турниры UFC
Отменённые спортивные соревнования